

Patronyme 

 Emmanuel Lebesson (1988-), pongiste français ;
 Jean-Paul Lebesson, cinéaste et artiste multimédia français.

Patronyme français